Vlag van Beers (Noord-Brabant)
Vlag van Beers (Friesland)